Timmersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Timmersjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (3 ha)
Timmersjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (2,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn